Lisewo ist ein polnischer Ortsname:
 Lisewo (Żukowo), Ortschaft der Stadt Żukowo
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lisewo (Masuren), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938 Lyssewen, 1938 bis 1945 Lissau (Ostpr.), Kreis Lyck, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Lisewo (Pyzdry), Ort im Powiat Wrzesiński
 Lisewo (Skulsk), Ort im Powiat Koniński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Lisewo (Powiat Chełmiński), Ort im Powiat Chełmiński, bis 1942 Lissewo, 1942 bis 1945 Lissen, Kreis Kulm, Westpr.
 Lisewo (Golub-Dobrzyń), Ort im Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Woiwodschaft Masowien:
 Lisewo (Płońsk), Ort im Powiat Płoński
 Woiwodschaft Pommern:
 Lisewo (Gniewino), Ort im Powiat Wejherowski, bis 1945: Lissau, Kreis Lauenburg, Pommern
 Lisewo (Krokowa), Ort im Powiat Pucki
 Lisewo (Przechlewo), Ort im Powiaz Człuchowski, bis 1945: Lissau, Kreis Schlochau, Brandenburg/Pommern

Siehe auch:
 Lisewo Duże, Lisewo Kościelne, Lisewo Malborskie, Lisewo Małe
 Lisewo-Parcele
 Kolonia Lisewo